Il singolare del torneo di tennis Pilzen Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Radomír Vašek che ha battuto in finale Bohdan Ulihrach 2-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Sándor Noszály (primo turno)
 Christophe Van Garsse (secondo turno)
 Johan Van Herck (semifinali)
 Bohdan Ulihrach (finale)

 Álex López Morón (quarti di finale)
 João Cunha e Silva (primo turno)
 Kris Goossens (secondo turno)
 Lars Koslowski (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pilzen Challenger 1994